Coffee house  – struttura diffusasi nei giardini dell'aristocrazia europea a partire dal Settecento
 Coffee House – balletto con musiche di Henry Mancini del 1959
 Coffee House Press – casa editrice statunitense
 Coffee House – serie televisiva sudcoreana